Ramlösa est un nom qui peut désigner :
 Ramlösa, un quartier de la ville d'Helsingborg, en Suède ;
 Ramlösa, une eau minérale de source produite à Helsingborg.